Moravče je lahko:
 Moravče pri Gabrovki (Slovenija)
 Moravče, Zagreb (Hrvaška)
 Moravče (Slovenija)